Mucuchachi, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Mucuchachí : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida ;
 Mucuchachí : capitale de la paroisse civile de Mucuchachí de la municipalité d'Arzobispo Chacón dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme